Unruh bezeichnet:
 Unruh (Uhr), einen Teil eines Uhrwerkes
 Unruh (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 (24045) Unruh, ein Asteroid
 Unruh (Film), ein Schweizer Spielfilm

Unruh ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham H. Unruh (1878–1961), kanadischer mennonitischer Theologe
 Adalbert von Unruh (1906–1943), deutscher Jurist
 Benjamin H. Unruh (1881–1959), russlanddeutscher Autor, Historiker und Hochschullehrer
 Dieter Unruh (1927–2003), deutscher Schauspieler, Regisseur, Intendant und Hörspielsprecher
 Eckhard Unruh (1921–1996), deutsch-US-amerikanischer Komponist
 Erasmus Unruh (1576–1628), deutscher Rechtswissenschaftler
 Florian Unruh (* 1993), deutscher Bogenschütze
 Friedrich Franz von Unruh (1893–1986), deutscher Schriftsteller
 Fritz von Unruh (1885–1970), deutscher Schriftsteller
 Georg-Christoph von Unruh (1913–2009), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Victor von Unruh (1806–1886), deutscher Beamter und Politiker
 Howard Unruh (1921–2009), US-amerikanischer Amokläufer
 Hugo Unruh (1854–1923), deutscher Arzt und Kreisphysikus in Wismar 
 Jesse M. Unruh (1922–1987), US-amerikanischer Politiker (Demokraten)
 John D. Unruh, Historiker
 Joseph Unruh (1792–1866), bayerischer Verwaltungsbeamter und Kommunalpolitiker

 Konrad von Unruh (1920–2001), deutscher Politiker (NDPD)
 Kurt von Unruh (1894–1986), deutscher Maler
 Lisa Unruh (* 1988), deutsche Bogenschützin
 Luzie Unruh (1907–2007), deutsche Bäckerin
 Michael Friedrich Unruh (1714–1765), deutscher Lehrer und evangelischer Geistlicher
 N. U. Unruh (* 1957), deutscher Musiker
 Peter Unruh (* 1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter von Unruh (* 1960), Direktor des hessischen Landtags
 Sigrid von Unruh (Siegrid von Unruh; Sigrid Hilda von Unruh; Sigrid von Unruh-Reindel; 1918–vor 1980), deutsche Malerin und Porzellanmalerin
 Stefanie Unruh (* 1959), deutsche Künstlerin
 Trude Unruh (Gertrud Unruh; 1925–2021), deutsche Politikerin (Grüne, Die Grauen)

 Walther Unruh (1898–1973), deutscher Sachverständiger, Ingenieur und Hochschullehrer
 William Unruh (* 1945), kanadischer Physiker

Siehe auch:
 Unruh-Effekt, ein Phänomen in der Quantenfeldtheorie
 Unruhe